Brooklyn Heights es el nombre de dos localidades en California:

 Brooklyn Heights (condado de Los Ángeles, California)
 Brooklyn Heights (condado de San Diego, California)